Clifford Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

* Clifford Lake (Livingston County, Michigan)
 Clifford Lake (Montcalm County, Michigan)
 Clifford Lake (Otsego County, Michigan)
 Clifford Lake (Minnesota)